Moschione è il nome di due scrittori greci, entrambi vissuti probabilmente nel II secolo a.C., che potrebbero anche coincidere:

Moschione (tragico), drammaturgo
Moschione (scrittore tecnico), del quale conosciamo la descrizione della nave Siracusia